Love in Magic (Coreano: 연애술사; RR: Yeonaesulsa) es una película coreana de comedia romántica de 2005.

Trama  
La historia trata de un mago mujeriego, Woo Ji-hoon, que un día descubre una película de cámara oculta en Internet que lo muestra teniendo sexo con una de sus ex novias, Koo Hee-won en un motel. Ji-hoon primero busca a Hee-won, quien trabaja como maestra en una escuela local. Deciden que en lugar de ir a la policía, sería mejor que intentaran rastrear a los realizadores de la película ellos mismos y sacar la película fuera de línea sin hacer un escándalo, ya que sus carreras podrían verse afectadas. Ji-hoon y Hee-won comienzan a pasar las tardes recorriendo todos los moteles que visitaron mientras salen, y poco a poco redescubren sus sentimientos el uno por el otro.

Reparto  
 Park Jin-hee - Koo Hee-won
 Yeon Jung-hoon - Woo Ji-hoon
 Jo Mi-ryung - Lee Seon-hee
 Haha - Park Dong-sun
 Oh Yoon-ah - Kim Hyun-joo
 Kim Ji-seok - Yoon Woo-suk
 Choi Sung-kook - Han Joon-seok
 Choi Won-young - Han Joon-seok
 Park Yong-soo - Padre de Koo Hee-won
 Lee Kyung-jin - Madre de Koo Hee-won
 Kim Ha-eun - Koo Mi-young
 Kang Jae-seop - Novio de Mi-young 
 Kim Ji-young - mujer sexy en el bar
 Kim Yong-hoon - Compañero  de clase de Yoon Woo-suk
 Choi Eun-joo	
 Choi Yeo-jin
 Shim Hyung-tak
 Jung Ui-gap

Enlaces externos  
 

Películas de 2005
Películas de Corea del Sur
Películas en coreano